Rolla (Noorwegen); een eiland in de Noorse provincie Troms
Rolla (Kansas); plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Rolla (Missouri); plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Rolla (North Dakota); plaats in de Amerikaanse staat North Dakota

Zie ook
Alessandro Rolla; Italiaans componist, violist en altviolist
Rolla, schilderij van Henri Gervex